Прентисс:

Прентисс, Пола (род. 1938) — американская актриса.
 Прентисс — округ штата Миссисипи, США.